Kourosh Mansory - Iraans ondernemer
 Mansory (tuner) - Duits bedrijf
 Mansory (lied) - lied van Lijpe in samenwerking met Frenna uit 2021